NCTS steht für:
 New Computerized Transit System
 Naval Computer and Telecommunications Station der US-Navy, siehe NCTS Sicily
 National Center for Theoretical Sciences, taiwanische nationale Grundlagenforschungseinrichtung des Forschungsministeriums, siehe National Center for Theoretical Sciences, Physics
 NASCAR Canadian Tire Series, vormaliger Name der NASCAR Pinty’s Series
 NASCAR Craftsman Truck Series, vormaliger Name der Camping World Truck Series

Abkürzung